Nikolaj Vladimirovič Drozdecki (), ruski hokejist, * 14. junij 1957, Koljpino, Rusija, † 24. november 1995, Sankt Peterburg, Rusija.

Drozdecki je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno na 503-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 252 golov, kariero pa je končal pri švedskem klubu Borås HC. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 109-ih tekmah, na kateri je dosegel 64 golov. Umrl je leta 1995 v starosti osemintridesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 31
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 16
| 3
| 3
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 27
| 15
| 14
| 29
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 27
| 17
| 44
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 31
| 18
| 49
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 44
| 30
| 28
| 58
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 46
| 28
| 16
| 44
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 42
| 17
| 18
| 35
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 31
| 20
| 51
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 10
| 2
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 39
| 12
| 11
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 5
| 7
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 31
| 12
| 8
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 14
| 13
| 1
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 30
| 8
| 9
| 17
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 42
| 13
| 17
| 30
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 34
| 41
| 42
| 83
|
| 152
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 34
| 42
| 46
| 88
|
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 28
| 24
| 20
| 44
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 26
| 12
| 33
| 45
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 32
| 13
| 28
| 41
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 31
| 8
| 17
| 25
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 726
| bgcolor="#7FFF00" | 413
| bgcolor="#7FFF00" | 393
| bgcolor="#7FFF00" | 806
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 866
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Borås HC
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Umrli za sladkorno boleznijo